Příjmení Stavinoha nosí více osobností:

 František Stavinoha (1928–2006) – český spisovatel a scenárista
 Ondřej Stavinoha (* 1955) – český politický vězeň z Příbrami

 fiktivní
 Stavinoha – chlapec z filmu Obecná škola

Česká příjmení